Маркос Таварес Магно Моралес (30 марта 1984, Порту-Алегри) — бразильский футболист, нападающий клуба «Марибор».

Клубная карьера 
Как и большинство бразильских футболистов в детстве играл на улице. Перед началом профессиональной карьеры выступал за молодёжные команды «Гремио» и «Интернасьонал». В 2002 году отправился в Малайзию, для реализации своего таланта. В сезоне 2002/03 он играл за команду «Кедах». После окончания сезона вернулся в Бразилию, в Атлетико Паранаэнсе. Проведя год в Бразилии, вновь решил вернуться в «Кедах», в составе которого выиграл второй дивизион Малайзии. Всего за период выступлений в Малайзии забил 25 голов.

В Малайзии его заметил Роберто де Ассис, который устроил его в «Гремио», а потом в «Порту-Алегри». Здесь он сыграл несколько матчей, но из-за высокой конкуренции практически не попадал в состав. Поэтому игрок решил попробовать свои силы в Европе. Де Ассис помог ему устроиться в кипрский АПОЭЛ. После прибытия, игрок регулярно забивал в кубке Кипра, который его команда выиграла, но в чемпионате сыграл лишь 4 матча, ни разу не забив. В январе 2008 покинул клуб.

На Кипре познакомился с Златко Заховичем, в то время спортивным директором футбольного клуба «Марибор». В итоге Таварес оказался таки в клубе, произведя впечатление на Заховича.

За оставшееся время до конца чемпионата Таварес хорошо зарекомендовал себя среди болельщиков и клубного руководства. В следующем сезоне Таварес стал чемпионом Словении. Стал лучшим бомбардиром команды и вторым бомбардиром лиги с 15 мячами. Также был признан лучшим игроком лиги в сезоне 2008/09. Следующий сезон 2009/10 был также удачен для игрока и клуба. Он забил 10 мячей в 34 матчах чемпионата, а также 5 мячей в 5 матчах Кубка, который команда и выиграла. Из-за высокой лояльности к клубу, хорошему отношению с болельщиками и отличной игре в октябре 2009 года стал капитаном команды.

В сентябре 2010 подписал новый контракт до конца сезона 2012-13г. Сезон 2010-11 стал для Тавареса звездным: он выиграл чемпионат, стал лучшим бомбардиром первенства с 16 мячами, сделал 15 передач. Также был признан самым ценным игроком первенства по версии игроков, по версии СМИ, и болельщиками клуба.

18 июля 2012 года, в игре Лиги Европы против Железничара забил свой 10 гол на европейской арене, став лучшим игроком клуба по этому показателю.

В августе 2012 года подписал новый 5-летний контракт.

20 сентября 2012 года был выбран в команду недели (по итогам игр в рамках Лиги Европы) сайтом WhoScored.com, после победы над Панатинаикосом 3-0. В этом матче Таварес забил свой 13-й мяч на евроарене.

В декабре 2012 снова завоевал приз болельщицких симпатий — фиолетового война. Награждение состоялось 6 декабря после матча с Лацио, в котором он забил свой 14 гол на европейской арене. В сезоне 2012-13 второй раз за три года стал лучшим бомбардиром с 17 мячами. 31 июля 2013 года забил своему бывшему клубу АПОЭЛу в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов. Матч закончился вничью 1:1, а Таварес отличился на 64-й минуте, забив важный мяч в гостях (и свой 15 еврокубковый гол).

По состоянию на декабрь 2019 года является лучшим бомбардиром чемпионатов Словении за всю историю со 150 голами. За 10 лет карьеры в «Мариборе» пять раз признавался лучшим игроком сезона в клубе.

Статистика за карьеру 
По состоянию на 24 августа 2013

Достижения 
Кедах
 Чемпион Малайзии (1): 2005/06

АПОЭЛ
 Кубок Кипра (1): 2007/08

Марибор
 Чемпион Словении (8): 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2018/19
 Кубок Словении (4): 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2015/16
 Суперкубок Словении (4): 2009, 2012, 2013, 2014

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Марибор»